Awatscha ist der Name mehrerer geographischer Objekte auf und bei der Halbinsel Kamtschatka (Russland):
 eines Flusses, siehe Awatscha (Fluss)
 einer Bucht des Pazifischen Ozeans, in welche der gleichnamige Fluss mündet, siehe Awatscha-Bucht
 eine ehemalige Festung dort, jetzt Petropawlowsk
 eines Vulkans (Kurzform), siehe Awatschinskaja Sopka